Santa Fe nebo Santa Fé může označovat tato místa:

Argentina 
 Santa Fe (argentinská provincie) – argentinská provincie
 Santa Fe (Argentina) – hlavní město argentinské provincie Santa Fé

Panama 
 Santa Fe (distrikt) – distrikt v Panamě
 Santa Fe (Panama) – město v Panamě

Spojené státy 
 Santa Fe (Nové Mexiko) – hlavní město státu Nové Mexiko ve Spojených státech amerických
 Santa Fe County – okres amerického státu Nové Mexiko

Jiné 
 Hyundai Santa Fe – SUV automobil firmy Hyundai
 Independiente Santa Fe - kolumbijský fotbalový klub

Externí odkazy